Фраксионамијенто ел Рефухио има више значења:

 Фраксионамијенто ел Рефухио (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто ел Рефухио (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто ел Рефухио (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику